Цена страха:

 «Цена страха» () — американский фильм режиссёра Абнера Бибермана, вышедший в 1956 году.
 «Цена страха» () — американский фильм режиссёра Фила Алдена Робинсона, вышедший в 2002 году.
 The Sum of All Fears () — компьютерная игра, выпущенная в 2002 году.